Петрівський район — ряд адміністративно-територіальних утворень на території України.
 Петрівський ліс — парк і ліс, пам'ятка природи місцевого значення. Розташований у Вільнянському районі Запорізької області.
 Петрівський міст — залізничний міст через Дніпро і Десенку у Києві.
 Петрівський загальнозоологічний заказник — загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення, розташований у Комінтернівському районі Одеської області.
 Майдан-Петрівський — село в Україні, Теофіпольському районі Хмельницької області.

Прізвище 
 Петрівський Ґерард Василь (1885—1969) — римо-католицький священик-францисканець, місіонер в Китаї та Японії, Апостольський вікарій у Сибіру (1924—1926).

 Петрівський Михайло Васильович (1897—1982) — український письменник, перекладач.

 Петрівський Степан Петрович (1992—2014) — рядовий міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.
 Петрівський Тарас Степанович (3 лютого 1984) — український футболіст.

Українські прізвища